Чемпионат Новой Зеландии по шоссейному велоспорту — национальный чемпионат Новой Зеландии по шоссейному велоспорту. За победу в дисциплинах присуждается чёрно-белая майка с изображением папоротника, национального символа Новой Зеландии (на илл.).

История 

Первое состязание состоялось в 1934 году. Первым победителем стал . Рекорд по количеству побед в мужской гонке чемпионата принадлежит  — 5. Действующий чемпион — Джеймс Фоуч. Женский рекорд принадлежит  (4 победы). Участники до 23 лет и элита участвуют в комбинированной гонке, где первый пересекший черту становится национальным чемпионом. В 2019 году Джеймс Фоуч первым пересёк линию финиша, однако, ввиду того, что ему ещё не было 23 лет, он стал абсолютным чемпионом страны. То же самое произошло и с Джорджией Кристи.

Многократные победители

Мужчины

Женщины

Призёры

Мужчины

Групповая гонка

Индивидуальная гонка

Групповая гонка. U23

Индивидуальная гонка. U23

Групповая гонка. U19

Индивидуальная гонка. U19

Женщины

Групповая гонка

Индивидуальная гонка

Групповая гонка. U23

Индивидуальная гонка. U23

Групповая гонка. U19

Индивидуальная гонка. U19

Примечания

Литература

Ссылки 
 Мужчины. Групповая гонка. на сайтах статистики  •  CQranking  •  Cycling Archives  •  ProCyclingStat  •  Memoire du cyclisme  •  CycleBase  •  FirstCycling
 Мужчины. Индивидуальная гонка. на сайтах статистики  •  CQranking  •  Cycling Archives  •  ProCyclingStat  •  Memoire du cyclisme  •  CycleBase  •  FirstCycling
 Женщины. Групповая гонка. на сайтах статистики  •  CQranking  •  Cycling Archives  •  ProCyclingStat  •  CycleBase  •  FirstCycling
 Женщины. Индивидуальная гонка. на сайтах статистики  •  CQranking  •  Cycling Archives  •  ProCyclingStat  •  CycleBase  •  FirstCycling
 
 
 

Новая Зеландия
Велогонки в Новой Зеландии
Шоссейный велоспорт
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1934 года